ТРЗ — многозначная аббревиатура:

 ТРЗ — тепловозоремонтный завод
 Астраханский тепловозоремонтный завод — завод в городе Астрахани
 Воронежский тепловозоремонтный завод — завод в городе Воронеже
 Саранский тепловозоремонтный завод — бывший ТРЗ, ныне вагоноремонтный завод в городе Саранске
 Уфимский тепловозоремонтный завод — завод в городе Уфе
 Читинский тепловозоремонтный завод — завод в городе Чите
 Полтавский тепловозоремонтный завод — завод в городе Полтаве (Украина)
 ТРЗ — Томский радиотехнический завод
 ТРЗ — торгово-развлекательная зона
 ТРЗ — трамвайно-ремонтный завод
 ТРЗ (ТрЗ) — требование заказчика
 ТРЗ — туристско-рекреационная зона

См. также 
 ТРЗЭ — тяжёлый редкоземельный элемент
  — аббревиатура латиницей